Las hormigas coloradas u hormigas de fuego (Solenopsis) son un género de hormigas picadoras, con más de doscientas ochenta especies en el mundo. No todas son coloradas (por ejemplo, la hormiga negra, Solenopsis richteri). Además existen algunas hormigas no relacionadas que también llevan este nombre común (p. ej., Myrmica rubra y Pogonomyrmex barbatus). Igualmente, el nombre común hormigas de fuego se aplica solamente a algunas especies de poderosa y dolorosa picadura, no a todas las especies de este género.

Apariencia 
Su cuerpo, como todo cuerpo de insecto, está separado en tres secciones: cabeza, tórax, abdomen, tres pares de patas y un par de antenas. Puede distinguirse de otras hormigas por su cabeza parda bronceada y cuerpo con abdomen más oscuro. Tienen «antenas de diez segmentos con una clava de dos segmentos» y un aguijón. Las obreras son negruzcas a rojizas, y su tamaño varía de 2 a 6 mm. Estas diferencias pueden existir en el mismo nido. En Australia es difícil detectarlas e identificarlas para ordenar su erradicación de varias de este género; en Queensland por su semejanza a otra especie invasora, la "hormiga leona" (Pheidole megacephala).

Una colonia de hormigas típica produce grandes montículos en áreas abiertas; se alimentan principalmente de plantas jóvenes, semillas, y a veces de grillos, cucarachas, etc. A menudo atacan animales pequeños y pueden llegar a matarlos. A diferencia de muchas otras hormigas, que pican y luego arrojan un ácido en la herida , las hormigas coloradas solo pican para asirse y luego aguijonean (con el abdomen) inyectando un alcaloide venenoso (piperidina). En humanos, duele fuertemente, con una sensación similar al ardor que produce el fuego; la picadura puede causar la muerte de individuos sensibles. El veneno es tanto insecticida como antibiótico. Se cree que las obreras niñeras asperjan su cría para protegerla de microorganismos.

Anidan en el suelo, con frecuencia cerca de áreas húmedas, como cauces, bordes de estanques, césped y autopistas. Usualmente el nido no es visible por hacerlo bajo de objetos como madera, ramas, rocas, ladrillos, etc. Si no hay cobertura para el nido, hacen montículos con forma de cúpula, pero esto usualmente solo se halla en áreas desnudas abiertas como campos, parques y césped. Esos montículos pueden alcanzar 40 cm de alto y más.

Las colonias se fundan por grupos pequeños de reinas o por una sola reina. Aunque una sola de ellas sobreviva, en seis meses la colonia puede llegar a miles de individuos. Algunas colonias pueden ser poliginas (múltiples reinas por nido); habiéndose visto una colonia de más de cien reinas.

La reina pone huevos a diario, en un promedio mil seiscientos cada día.

Castas

Reinas 

Una reina es generalmente el individuo más grande de la colonia.  Su función primaria es la reproducción; puede vivir desde seis a siete años y producir cerca de unos 1,600 huevos por día y llegar a tener 250,000 obreras. Muchas de las colonias de hormigas rojas tienen más de una reina; pueden llegar a albergar unas ocho reinas inactivas que volarían del nido en el caso en que este estuviera amenazado y activarse sexualmente más adelante para formar otra colonia.

Machos 
El macho tiene la única función de aparearse con la reina, dando continuidad a la especie con sus genes. Desde que emergen como adultos hasta que mueren, aproximadamente cuatro días después, los machos continúan buscando otras reinas para ser fecundadas.

Obreras 
Son hembras estériles que construyen y reparan el nido, cuidan de las larvas, ayudan a los soldados a defender el nido, y alimentan tanto a los jóvenes como a los adultos. Las hormigas obreras también se aventuran lejos del nido para ir a buscar suministros para el bienestar de la colonia.

Soldados  
Son hembras estériles que se encargan de la defensa del nido. Se diferencian de las obreras por sus poderosas mandíbulas.

Taxonomía

Especies introducidas 

Solenopsis invicta y Solenopsis richteri son plagas invasoras en muchas áreas del mundo, notablemente en EE. UU., Australia, Filipinas, China, Taiwán. Fue accidentalmente introducida a EE. UU. vía marítima desde Brasil al puerto de Mobile, Alabama, en los años 1930, y ahora infesta la mayoría del sur y sudoeste del país.

En EE. UU., la FDA estima en más de cinco mil millones de dólares estadounidenses gastados anualmente en tratamientos médicos, daños y control de áreas infestadas. Además ocasionan aproximadamente setecientos cincuenta millones de dólares estadounidenses en daños/año a la agricultura, incluyendo pérdidas veterinarias y de cultivos. Desde septiembre de 2004, la isla de Taiwán ha sido seriamente afectada por esta especie.

EE. UU., Taiwán y Australia intentaron erradicar las especies exóticas, aunque nada ha sido especialmente efectivo salvo en Australia, donde un programa intensivo está costando ciento setenta y cinco millones de dólares australianos ya, a febrero de 2007, erradicando el 99 % de la especie del sudeste de Queensland.

Síntomas y primeros auxilios 

El veneno de las especies introducidas causa picazón e inflamación en el hematoma, puede ser muy irritante y doloroso a veces, especialmente ante repetidas picaduras por muchas de ellas a la vez. Suele formarse una pústula blanca, que corre el riesgo de infectarse. Las pústulas son desagradables cuando están activas y, si se infecta, puede quedar una cicatriz. Adicionalmente, algunas personas alérgicas al tóxico, como con muchas alergias, pueden experiementar anafilaxis, requiriendo tratamiento de emergencia. Un antihistamínico o corticosteroides tópicos ayudan a reducir el picor.

Los primeros auxilios incluyen tratamientos externos y medicamentos orales.
 Tratamientos externos: una crema tópica esteroide (hidrocortisona).
 Medicamentos orales: antihistamínicos

En pacientes que ya han experimentado reacciones severas a las picaduras de insectos, se recomienda que visiten un centro médico u hospital inmediatamente, antes que esas reacciones puedan causar la muerte.

Nombres comunes 

En español son conocidas como hormigas rojas, hormigas coloradas u hormigas bravas.

Especies 

Este género tiene muchas especies de hormiga colorada u hormiga de fuego.

Referencias

Bibliografía 
 
  Details use of Phorid flies

Enlaces externos 

 Biology, Control, and Management of Imported Fire Ants in North America at www.eXtension.org
 Queensland Government Department of Primary Industries Fire Ants Homepage

 
Géneros de himenópteros
Especies invasoras animales